Храм Троицы Живоначальной в Серебряниках — приходской храм, принадлежащий к Покровскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Находится по адресу Серебрянический переулок, дом 1а.

История 
Церковь получила своё название от места жительства мастеров находившегося здесь Денежного (Серебряного) двора, которых в Москве называли «серебряники». Точной даты возникновения храма на этом месте не известно, но, по некоторым данным, она существовала ещё до восшествия на престол Романовых. В письменных источниках за 1620 год церковь числится деревянной, а за 1657-й — уже каменной. В данных за 1722 год упоминается придел во имя Казанской иконы Божией Матери. В 1750 году был построен второй придел во имя Василия Великого. С 1764 по 1768 годы Афанасий Гончаров, усадьба которого находилась рядом с храмом, возвёл колокольню. Некоторые исследователи полагают, что проект колокольни принадлежит Карлу Бланку. В 1781 году храм полностью перестроен, от старого каменного храма остался только подклет и частично стены, колокольня перенесена ближе к Яузской улице. Деньги на перестройку церкви пожертвовала купчиха Татьяна Суровщикова. В 1890 году трапезная расширена архитектором Вячеславом Жигардловичем.

Храм закрыт после 1917 года. В 1930-х годах позолоченные купола и кресты храма были содраны. Сначала в здании расположили жилые помещения, а потом переоборудовали его под склад. В 1959 году здание начали ремонтировать в связи с ожидаемым визитом в Москву президента США Эйзенхауэра. Но поскольку визит не состоялся, работы свернули в 1960 году, при этом леса вокруг здания простояли до 1965 года. Ещё одну попытку ремонта предприняли в 1977—1978 годах, без существенных результатов. В 1990 году в здании храма располагался склад студии «Диафильм».

Храм возвращён Русской православной церкви в 1993 году. Постоянные богослужения проводятся с 2001 года.

Галерея

Духовенство 

 Протоиерей Геннадий Андриянов, настоятель с 1993 года по 26.02.2020 года. Указом патриарха Кирилла от 21 января 2020 года назначен почётным настоятелем Троицкого храма. Скончался 15 мая 2021 года.
 Протоиерей Георгий (Юрий) Докукин.
 Протоиерей Иоанн Сирота, настоятель с 27.02.2020 года.

Святыни 
 Иконы святителя Иоанна Сан-Францисского, мученицы Людмилы с мощами этих святых угодников Божиих.

Примечания

Литература 
 
 

Храмы, построенные в 1781 году в России
Троицы
Храмы Святой Троицы
Храмы Таганского района
Здания и сооружения Яузской улицы
Здания, спроектированные Карлом Бланком